Breitung ist der Familienname folgender Personen:

 August Johann Julius Breitung (1913–1987), kanadischer Amateurbotaniker
 Axel Breitung (* 1957), deutscher Musikproduzent
 Eusebius Breitung (1884–1969), deutscher Geistlicher und Missionar
 Edward Breitung (1831–1887), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Hellmuth Schmidt-Breitung (1884–1928), deutscher Pädagoge und Historiker
 Max Breitung (1852–1921), deutscher Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:

 Breitung Township
 Breitungen